Любуша:
 
 Любуша — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России.
 Любуша — село в исторической области Метохия ().
 Любуша — гора в Боснии и Герцеговине.
 Любуша — мифическая чешская княгиня.

См. также 
 Любуш

Примечания